SummerSlam (1996) — девятое по счёту шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу проходило 18 августа 1996 года в «Ганд-арена» в Кливленде, Огайо, США. На мероприятии было проведено девять матчей, включая один матч на предварительном шоу Free for All.

В главном событии Шон Майклз защищал титул чемпиона WWF от Вейдера. Вейдер первоначально выиграл матч дважды, сначала по отсчёту (после того, как он прижал Майклза к ограждению), а затем по дисквалификации (когда Майклз несколько раз ударил Вейдера теннисной ракеткой Корнетта), но поскольку титулы WWF могут переходить из рук в руки только в результате удержания или подчинения, Корнетт потребовал перезапустить матч оба раза. Президент WWF Горилла Монсун разрешил это, когда Майклз согласился. Майклз победил Вейдера, проведя ему Sweet Chin Music, и сохранил свой титул.

Результаты

Примечания

Ссылки 

Спортивные соревнования в Кливленде
События 18 августа